Культурная патология — новое направление в клинической психологии, которое исследует влияния технологического прогресса на формирования новых, не существовавших ранее форм аномалий психического развития. Данное направление развивается в научных коллективах факультета психологии МГУ им. Ломоносова (А. Ш. Тхостов, К. Г. Сурнов, В. А. Емелин, Е. И. Рассказова др.). Его основной задачей является формирование концептуально обоснованных представления о единицах и методе исследования процессов появления новых форм патологии в процессе социализации, прежде всего, в варианте злоупотребления технологиями удовлетворения потребностей.

Проблема культурной патологии 
Рубеж XX и XXI веков характеризуются чрезвычайно стремительным и бесконтрольным развитием новых технологий. Ещё недавно человек шагнул на порог века технических открытий, как уже успел ощутить на себе множество изменений в условиях жизни. Модернизация и индустриализация привели к кардинальной трансформации времени и пространства. Сервисно-информационный сектор экономики продолжает своё активное развитие и на сегодняшний день занимает лидирующее по масштабам и значимости положение в производстве. Высокие технологии и сетевые структуры провозгласили мир без границ, как физических, так и виртуальных. Темп жизни следует за стремительным развитием науки: если раньше требовалось 112 лет для освоения фотографии, 56 лет для организации широкого использования телефонной связи, то соответствующие сроки для телевидения, транзистора и интегральной микросхемы составили 12, 5 и 3 года к моменту вступления на порог XXI века.

Безусловно, динамика в сфере научно-технологических открытий в мировом масштабе рассматривается исключительно с точки зрения прогресса, однако на индивидуально-психологическом уровне прогресс оборачивается регрессом. Человек — протагонист прогресса, его субъект, но он же и его жертва. Создавая новые орудия, которые более удобны в использовании и требуют меньшей затраты усилий для совершения той или иной деятельности, человек заключает свою жизнь в пространство этих новых орудий. Их исключение из жизни уже не возможно, а заменой может стать только лишь более усовершенствованные версии.

Таким образом можно выделить ряд проблем в современном обществе, которые непосредственно связаны с научно-технологическим прогрессом:

 Агрессивное, неконтролируемое, нерефлексируемое развитие технологий вкупе с пропагандой их «светлой» стороны оставляет общество беззащитным перед их воздействием на психику
 Монополизация технологий создания технологий — главная задача любого правительства
 Мировая глобализация затрудняет рефлексию вреда технологий, навязывает людям и сообществам спланированную систему стандартов, правил, ценностей

Возможность пагубного влияния технологий на человека и его здоровье констатируется учёными уже достаточно давно. Однако до сих пор отсутствуют научно обоснованные программы освоения и использования новейших технологий на методологическом и методическом уровнях, которые были бы призваны помочь процессу превращения современных технологий в средства развития и самореализации личности и в значительной степени избежать многочисленных негативных последствий злоупотребления этими технологиями.

Основные задачи направления 
 исследование побочных эффектов новых технологий;
 препятствование превращению технических орудий из помощников в поработители, «хищные технологии века»
 воспитание осведомленности и ответственности — знания и нравственного чувства, помогающего сделать личный выбор, принять решение о реализации или запрете любого действия, связанного с использованием современных технологий;
 повышение эффективности первичной профилактики: комплекс разнонаправленных мер, направленных на создание у ребёнка, ещё не столкнувшегося со способом удовлетворения потребностей посредством интернет технологий, системы мотивов и личности в целом, способной иметь адекватное отношение к технологиям (статья : Культура и патология: побочные эффекты);
 повышение уровня психической гигиены;
 повышение эффективности терапии, коррекции и реабилитации соматических и психических заболеваний, функциональных расстройств.

Теоретические предпосылки

Философия гуманизма 
Проблема «культурной патологии» сочетает в себе две посылки гуманистической философии эпохи Просвещения. Прежде всего, это параллельные линии, которые задают два ведущих представителя эпохи: Дени Дидро и Жан-Жак Руссо. Дени-Дидро видел в явлении прогресса универсальное благо для человечества (В. П. Волгин, 1955). В то время как, Жан-Жак Руссо ввел в философию идеальный образ человека, вернувшегося в среду из которой он вышел первоначально, до появления цивилизаций, а именно природу. Для Руссо социализация накладывает на человека отрицательный отпечаток и отдаляет его от идеального конструкта эпохи Просвещения «естественного человека», который нравственно чист .

Психоанализ 
В современном психоанализе были провозглашены идеи о патологизирующем влиянии симбиотических отношений в диаде мать-ребенок. В виде метафоры «всеприсутствующей матери» описывается среда, в которую погружен человек. Человек окружен новыми технологиями, беспрепятственно и мгновенно удовлетворяющими его потребности и создающими чувство полной удовлетворенности и беспечности, словно, он как маленький ребёнок, состояние комфорта которого постоянно поддерживается сверхзаботливой матерью.

Однако теория и практика психоанализа смогли доказать, что наравне с избыточным насилием и травматизацией в детстве, избыточное облегчение условий так же являются источником психопатологических симптомов, превращаются в тормоз развития.

Ликвидация зазора между актуализацией и удовлетворением потребности препятствует созданию условий, в которых формируются границы собственной как физической, так и психологической самоидентичности, что может служить основой для развития трех типов личностной организации по Кернбергу: невротической, пограничной, психотической.

Культурно-историческая теория развития ВПФ 
В свете разработанного Л. С. Выготским учения о высших психических функциях, ВПФ представлены как сложные системные образования, подчиняющиеся процессам опосредования и интериоризации, черпающие эти средства из культурно-исторического контекста. В роли опосредующего звена, по Выготскому  выступает знак. Система знаков, как психических орудий, в отличие от орудий труда, преобразовывает сознание оперирующего ими субъекта.

В контексте описываемой проблемы, любая технология является средством для удовлетворения потребностей человека, но помимо утоления потребности возникает преобразование самой потребностно-мотивационной сферы, когнитивных процессов, нравственной позиции человека.

Главный тезис Выготского состоит в заключении, что натурального, «неопосредованного» культурно-историческим контекстом человека не бывает, как и не существует натуральных средств, которые были созданы его руками.

Э. Фромм 
Поставленный в середине XX века Э. Фроммом вопрос «иметь» или «быть», на который он же сам отвечает, что современный человек больше предпочитает «иметь», подталкивает философов XX века на разработку проблемы « общества потребления» , возможности постановки под сомнение идеи о достижении счастья и благополучия на витке всеобщего прогресса и процветания.

Теоретические положения направления 
Из выше приведенных теоретических концепций, перенесенных на состояние современной реальности, рождается ряд вопросов: «…всегда ли социализация имеет только позитивные следствия, и каково влияние на человека новых социокультурных условий, среды обитания, типов коммуникаций, новых технологий удовлетворения потребностей?».

В статье А. Ш. Тхостова и К. Г. Сурнов «Культура и патология: побочные эффекты социализации» приведен ряд положений, которые выявляют возможные причины патологизации личности XXI века.

 Культура в воспитании
С одной стороны, такой причиной является современная культура воспитания детей, которая является следствием извращенных представлений классического психоанализа о травматичности усилия и его ведущей роли в развитии психопатологических симптомов, а также следствием неразумного заимствования гуманистических идей воспитания современной педагогикой. Некорректный перенос подобных идей сроднил понятия усилия и насилия. В результате уже с самого детства культура формирует своеобразную самооценку и особенности волевой сферы, затрудняющие социальную адаптацию и личностное развитие индивида.
 Культура в отношении к детству
В современной культуре существует своеобразие в отношении к детству, которое приводит к инфантилизации общества в целом. Во-первых, наблюдается тенденция к романтизации детства: детство- лучший период жизни, который нужно ценить и стараться продлить. Во-вторых, к людям с инфантильным складом характера требования общества значительно ниже. И в-третьих, активное впитывание идей гуманизма порождает жажду легкости бытия. Все это лишь положительно подкрепляет пассивно-паразитические стратегии отношений с окружающими и формирует стремление к постоянному и беспрекословному удовлетворению собственных потребностей. И как следствие, современное общество становится более эмоционально нестабильным, имеет низкую стрессоустойчивость, склонно к простому решению проблем.
 Знаково-символическое опосредствование
Преимущество высшей психической функции над натуральной является ловушкой само по себе. Знаково-символическое опосредствование создает возможности выхода за пределы наличной стимуляции, в действии вопреки натуральным правилам. Это особый вариант иллюзорного удовлетворения потребностей. Однако символическое действие оно лишено самой сути любой деятельности — применения усилия. В свою очередь интенсивное развитие и доступность современных технологий, упрощающих жизнь, лишь ускоряют процесс отказа от совершения усилий. У человека нет нужды прилагать усилие — всё вокруг слишком просто или вообще не требует собственной активности для удовлетворения потребностей. Специальные технологии формируют иллюзорное удовлетворения потребностей. Например, чтобы избавиться от голода не обязательно идти в ресторан или проявлять чудеса кулинарного искусства. Следует отметить, что социум, накладывая систему запретов, провоцирует человека прибегать к символической реализации своих потребностей — сексуальность может реализоваться через просмотр порнографии, вымещение агрессия возможно в компьютерной игре и т. д..
 Противоречивость социокультурной регламентации
В контакте со взрослым, помимо усвоения разрешенных форм поведения, происходит так же и усвоение определённых запретов. Подобной специфичностью обладают некоторые эмоциональные выражения, сексуальность и некоторые формы телестности. Например, сексуальная функция обладает сложнейшей системой социальных запретов, однако одновременно с этим общество создает определённые правила, которые позволяют нарушать эти запреты. Подобная противоречивость социальных норм — ещё один механизм, провоцирующий формирование конверсионных, диссоциативных и иных расстройств психической сферы.

Угрозы 
Продолжая мысль Маклюэна о том, что все технологии являются продолжением человеческого тела и его органов. (одежда, дома, автомобиль, и.т.п.), авторы теории говорят о том, что технологии стали продолжением высших психических функций человека, формирующих новые потребности и создающих новые формы памяти, внимания, мышления. Средства коммуникации нового тысячелетия — мобильные телефоны, социальные сети, цифровое телевидение, интернет легко встраиваются в систему представлений человека о собственных возможностях и способностях взаимодействия с реальностью, и преобразуют картину мира, подталкивая индивида к изобретению все более совершенных средств быстрого и легкого удовлетворения потребностей. В ходе процесса расширения внешних границ человека, попутно уничтожая пространственно-временные границы с помощью технологий человек, по мнению авторов становится придатком, который добровольно подписал это соглашение, взамен получив возможность утолить соблазн от чувства всемогущества, которое дарит ему владение новой информацией.

 Мобильные телефоны: постоянное пребывание человека в состоянии доступа для других порождает у человека создает у человека переживание нарушения границ личного пространства, вторжение в его частную территорию, что в свою очередь связано с преобладанием враждебных переживаний при использовании мобильной связи. Предпочтение мобильного телефона средствам живого общения связано с использованием в неэффективных стратегий совладания со стрессом, которые в свою очередь обуславливают у человека появления чувства неудовлетворенности собственной жизнью. 
 Автотранспортные средства: постоянное перемещение на автомобиле приводит к ожирению;
 Калькулятор: слишком раннее пользование калькулятором не дает возможности сформироваться навыкам арифметических операций
 GPS: технологии GPS формируют человека «расширенного», , который делегирует свою деятельность по ориентировке в пространстве, расчету времени прибытия к пункту назначения, техническому устройству. Человек освобождает себя от необходимости запоминать и интериоризировать какую-либо карту, ограничиваясь только выбором цели прибытия. Таким образом, человек подвергает себя риску, делает себя беспомощным, целиком и полностью полагаясь на запрограммированный технический аппарат.
 Интернет: в современном мире интернет является вместилищем всех знаний, собранных когда-либо человечеством, и знания продолжают умножаться с каждым днем. Таким образом, интернет трансформируется во всемирную библиотеку знаний, где человек находится в океане непроверенной информации, критичность его к потребляемой информации соответственно снижается. Использование интернета приводит к снижению качества общения, вследствие снятия ответственности за авторство.

Примечания

Литературы 

 Библер В. С., Ахутин А. В. Диалог культур // Новая философская энциклопедия: в 4 т./Ин-т философии РАН; Науч.-ред совет: В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. — М.: "Мысль. — 2001.
 Бодрийяр Ж. Общество потребления. — М.: Республика. — 2006. — Т. 272.

 Водопьянова Е. В. Коробейникова Л. А. Европейская культура: XXI век. — М.: Нестор-История, 2013.
 Выготский, Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С.
 Емелин В., Рассказова Е., Тхостов А. Влияние информационных технологий на трансформацию совладающего поведения // Вопросы психологии. — 2014. — № 4. — С. 49-59.
 Емелин В., Тхостов А. Вавилонская сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве интернета // Вопросы философии. — 2013. — № 1. — С. 74-84.
 Емелин В., Тхостов А. Трансформация натуральной географии: технологические и когнитивные карты // Вопросы философии. — 2014. — № 2. — С. 42-52.
 Иноземцев В. Л. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. — 1999.
 Каплан, Г. И., Сэдок, Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2 т. Т.1. — М.: Медицина, 2002.
 Кернберг О. Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. — М.: Класс. — 2000.
 Тхостов А. Ш., Сурнов К. Г. Культура и патология: побочные эффекты социализации //Национальный психологический журнал. — 2006. — №. 3.
 Тхостов А., Емелин В. Мобильные деспоты // Дети в информационном обществе. — 2012. — № 12. — С. 60-65.
 Фромм Э. Иметь или быть?. — М.: Прогресс. — 1990. — C.330

Психологические теории